Paine Field puede hacer referencia a:

Paine Field (Washington), localidad del Estado de Washington, en los Estados Unidos.
Aeropuerto de Paine Field, aeropuerto del Estado de Washington.